Huéneja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huéneja (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Huéneja (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar